Арнольд Пихлак (; ) — эстонский футболист и игрок в хоккей с мячом, нападающий. Выступал за национальную сборную Эстонии по футболу.

Биография 
Начал выступать во взрослых соревнованиях в 1920 году в составе футбольного клуба «Калев» (Таллин). В дальнейшем также играл за таллинские клубы «Спорт (Таллин)», «Таллинна Ялгпалликлуби» и «Эстония». Стал четырёхкратным чемпионом, трёхкратным серебряным призёром, один раз завоевал бронзовые медали чемпионата Эстонии. Лучший бомбардир чемпионата страны 1926 года (6 голов).

В 1928—1929 годах выступал в Австрии за профессиональный клуб «Аустрия» (Вена), но ни одного официального матча в чемпионате Австрии не сыграл.

В составе сборной Эстонии дебютировал в её первом в истории международном матче, 17 октября 1920 года против Финляндии (0:6). В 1924 году участвовал в Олимпийских играх в Париже, принял участие в единственном матче своей команды — против сборной США (0:1). Впервые отличился 5 июля 1925 года, забив оба гола своей команды в ворота сборной Финляндии (2:0). 26 июля 1928 года в матче с Литвой (6:0) сделал хет-трик.

Всего в составе сборной Эстонии сыграл в 1920—1931 годах 44 матча и забил 17 (по другим данным, 16) голов. В четырёх матчах в 1929 году был капитаном команды.

Также играл в хоккей с мячом, стал трёхкратным серебряным призёром чемпионата Эстонии.

Во время Второй мировой войны в 1943 году выехал в Германию. В 1946 году в Шварценбеке был тренером сборной эстонских эмигрантов. Затем эмигрировал в Великобританию, где прожил более 30 лет до своей смерти.

В 2017 году посмертно награждён золотым знаком Эстонской футбольной лиги.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Эстонский спортивный биографический лексикон

Литература 
 Arnold Pihlak, «Viini profi päevaraamat», ISBN 9789985997932
 Eesti Jalgpalli Liit 20-aastane. Juubelialbum. Tln, 1936, lk 68;
 Jalgpall. Minevikust tänapäevani. [Koostanud L. Koik] Tln, 1970, lk 189;
 T. Karuks. 101 Eesti spordilugu. Tln, 2011, lk 58-59.

Футболисты Эстонии
Игроки сборной Эстонии по футболу
Игроки ФК «Калев» Таллин
Игроки ФК «Спорт» Таллин
Игроки ФК «Таллин»
Игроки ФК «Эстония»